«Планета 46» — второй студийный альбом Смоки Мо, выпущенный осенью 2006 года на лейбле «Respect Production». В нём приняли участие такие рэп-музыканты, как Децл, Umbriaco, Maestro A-Sid, Gunmakaz, RAPid, DJ Vadim, Коби Зеро, Шаали Секира, Мистер Малой, Винт. На трек «Сладкий туман» при участии Децла был снят клип.

Список композиций

Рецензии 
 — пишет Руслан Муннибаев на сайте RAP.RU

Примечания 

Альбомы Смоки Мо
Альбомы Respect Production
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»